«Фортуна» — женский футбольный клуб из города Йёрринг, Дания.
 «Фортуна» (en) — женский футбольный клуб из города Олесунн, Норвегия.